Polycaena es un género de mariposas de la familia Riodinidae. Se encuentran en el Paleártico, especialmente en los Himalayas.

Descripción

Especie tipo por monotípia Polycaena tamerlana Staudinger, 1886.

Diversidad
Especies según Catalogue of Life

Plantas hospederas

Las especies del género Polycaena se alimentan de plantas de la familia Primulaceae. Las plantas hospederas reportadas incluyen el género Androsace.

Referencias

Nemeobiinae